Miejscowości w Polsce:
 Kołuda Mała
 Kołuda Wielka